Relojicos puede referirse a:

 El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 El nombre común de la planta Erodium malacoides.
 El nombre común de la planta '''Erodium moschatum.